Turcopalpa är ett släkte av fjärilar. Turcopalpa ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Turcopalpa